Klum ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Klum (* 1973), deutsches Fotomodel und Showmaster
 Johanna Klum (* 1980), deutsche Fernsehmoderatorin
 Leni Klum (* 2004), deutsch-amerikanisches Model

Klum ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Chlum (Pavlíkov), Ortsteil von Pavlíkov, Okres Rakovník
 Chlum (Pšov), Ortsteil von Pšov, Okres Karlovy Vary
 Chlum u Dubé, Gemeinde im Okres Česká Lípa

Siehe auch:
 Glum